La Silva o A Silva puede referirse a:
 La Silva (León), localidad del municipio de Villagatón, provincia de León, España.
La Silva (La Coruña), lugar de la parroquia de San Cristovo das Viñas, concello de La Coruña, provincia de La Coruña.
La Silva (Asturias), lugar de la parroquia de Santianes, concello de Tineo, Asturias.

A Silva (Cerceda), lugar de la parroquia de Rodís, concello de Cerceda.
A Silva (Coles), lugar de la parroquia de Santo Eusebio da Peroxa, concello de Coles.
A Silva (Culleredo), lugar de la parroquia de Almeiras, concello de Culleredo.
A Silva (Nigoi), lugar de la parroquia de Nigoi, concello de La Estrada.
A Silva (San Miguel de Castro), lugar de la parroquia de San Miguel de Castro, concello de Ls Estrada.
A Silva (Lousame), lugar de la parroquia de Lousame, concello de Lousame.
A Silva (Lugo), lugar de la parroquia de San Xoán do Campo, concello de Lugo.
A Costa da Silva, lugar de la parroquia de Santa María de Neda, concello de Neda.
A Silva (Neda), lugar de la parroquia de Santa María de Neda, concello de Neda.
A Silva (Puebla del Caramiñal), lugar de la parroquia de O Xobre ou O Maño, concello de Puebla del Caramiñal.
A Silva (Puenteareas), lugar de la parroquia de San Mateo de Oliveira, concello de Puenteareas.
A Silva (Puerto del Son), lugar de la parroquia de Goiáns, concello de Puerto del Son.
A Silva (Puertomarín), lugar de la parroquia de San Mamede do Río, concello de Puertomarín.
A Silva (Ramiranes), lugar de la parroquia de Paizás, concello de Ramiranes.
A Silva (Riós), lugar de la parroquia de Castrelo de Abaixo, concello de Riós.
A Silva (Santiso), lugar de la parroquia de A Ponte Arcediago, concello de Santiso.
A Silva (Sarria), lugar de la parroquia de Corvelle, concello de Sarria.
A Silva (Teo), lugar de la parroquia de Lampai, concello de Teo.
A Silva (Touro), lugar de la parroquia de Bama, concello de Touro.
A Silva (Germade), lugar de la parroquia de Xermade, concello de Germade.